Radio Sputnik ist eine Serie sowjetischer beziehungsweise russischer Amateurfunksatelliten.

Liste der Satelliten 
Am 26. Oktober 1978 wurden die ersten beiden RS-Satelliten, RS-1 und RS-2, vom Kosmodrom Plessezk zusammen mit dem Wettersatelliten Kosmos 1045 gestartet. Die Satelliten hatten ihren Uplink im 2-Meter-Band und den Downlink im 10-Meter-Band.

RS-1 wurde von der Moskauer Hochschule für Energetik (MEI), RS-2 vom Moskauer Staatlichen Luftfahrtinstitut (MAI) und RS-3 vom Zentralen Amateurfunkklub der DOSAAF gebaut. Seither wurden eine Reihe weiterer Satelliten gestartet:

Literatur 
 Bernie Glassmeyer: Two Russian Amateur Radio Satellites Launched. QST, Dezember 1978, S. 54.

Weblinks

Einzelnachweise 

Amateurfunksatellit
Raumfahrt (Sowjetunion)
Raumfahrt (Russland)